Села:
 Первозванівка — Дніпропетровська область, Криничанський район
Первозванівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Первозванівка — Полтавська область, Чутівський район